Azzaba est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Azzaba, commune située dans la Wilaya de Skikda ;
 Daïra d'Azzaba, district de la Wilaya de Skikda, dont la capitale est Azzaba ;

 , commune de la province de Séfrou dans la région de Fès-Meknès.